Лепсы — топоним в Казахстане:
 Лепсы (село) — село в Алматинской области;
 Лепсы (река) — река, впадающая в озеро Балхаш.